Molat – wyspa na Adriatyku
 Molat – miejscowość na tej wyspie